103. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 14–15 stycznia 2006 roku w Hamar, w Norwegii. Kobiety startowały po raz 31. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Po ośmiu latach znowu najlepsza była Niemka Claudia Pechstein. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Enrico Fabris wywalczył pierwsze w historii złoto dla Włoch. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 16 po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (Wszystkie sklasyfikowane) i 33 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 NC – nie zakwalifikowała się

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na stronie www.SkateResults.com
 Wyniki mężczyzn na stronie www.SkateResults.com

Mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
2006 w sportach zimowych
2006 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze